UCL kan syfta på:
 UCL-utbildning
 Uefa Champions League
 University College London 
 Utbildningscentrum Lidingö
 Université catholique de Louvain